Mézy - Romilly-sur-Seine